Georges Eugène Haussmann, più conosciuto con il nome di Barone Haussmann – politico, urbanista e funzionario francese
Giovanni Haussmann – agronomo di origine russa, che ha operato in Italia
Raoul Hausmann – poeta e artista tedesco
Elias Gottlob Haussmann (o Hausmann) – pittore tedesco